138. længdegrad kan henvise til:

 138. vestlige længdekreds
 138. østlige længdekreds